Puyen o 'puyén, nombre vulgar de algunas especies de peces lacustrefluviales del sur de Argentina y Chile. El nombre puyén aplicado a peces puede entonces referir a:

Especies 
 Puyén grande  (Galaxias platei) 
 Puyén chico (Galaxias maculatus)